Glavica puede referirse a: 
 Glavica (Bosiljevo), localidad de Croacia en el condado de Karlovac.
 Glavica (Pakrac), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Glavica (Sukošan), localidad de Croacia en el condado de Zadar.